Чаадаевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Чаадаевский сельсовет — Владимирская область, Муромский район.
 Чаадаевский сельсовет — Пензенская область, Городищенский район.